Jesús de Miguel hace referencia a varios artículos:

 Jesús de Miguel González (1972-), actor y diseñador español.
 Jesús de Miguel Lancho (1904-62), político, médico y profesor hispanomexicano.
 Jesús de Miguel Pérez (1975-), artista español.
 Jesús M. de Miguel Rodríguez (1947-), sociólogo español.